Belgenland bezeichnet

 ein Passagierschiff der Red Star Line von 1879, siehe Belgenland (Schiff, 1879)
 ein Passagierschiff der Red Star Line von 1917, siehe Belgenland (Schiff, 1917)